Avântul Țării se poate referi la:
Medalia „Avântul Țării” instituită în 1913, care a fost decernată tuturor militarilor și civililor participanți la Campania din 1913.
Monumentul Avântul Țării din București, realizat de sculptorul Emil Wilhelm Becker împreună cu arhitectul Arghir Culina și inaugurat în 1921.